Moon kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexander Moon
 Kwang-Hee Moon

Robotskapade auktorsförkortningar